Il singolare del torneo di tennis Cairo Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Corrado Barazzutti che ha battuto in finale Paolo Bertolucci 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Corrado Barazzutti (campione)
 Tom Okker (primo turno)
 Jean-François Caujolle (primo turno)
 Patrice Dominguez (semifinali)

 Jiří Hřebec (quarti di finale)
 Patrick Proisy (secondo turno)
 Michael Grant (secondo turno)
 Željko Franulović (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cairo Open 1980